Ljuljakovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Ljuljakovo (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Ruen, 
 Ljuljakovo (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina General-Tosjevo, 
 Ljuljakovo (distrikt i Bulgarien, Kardzjali), Obsjtina Krdzjali,